Плејин Сити има више значења:
 Плејин Сити (Јута)
 Плејин Сити (Охајо)